Giuseppe Martelli – architetto italiano
 Giuseppe Martelli – calciatore italiano
 Giuseppe Martelli – enologo italiano